The Way of the Redman – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix
The Way of the Redman – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix